Sena Wendell Acolatse (né le  à Hayward, Californie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace et canadien. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Défenseur californien habitant l'Alberta depuis l'âge de huit ans, il débute avec le club américain des Thunderbirds de Seattle avec lesquels il joue entre 2006 et 2010. Il joue ensuite pour les Blades de Saskatoon puis avec les Cougars de Prince George.

Le , il devient le premier joueur de la région de San José à signer avec les Sharks.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 ||Thunderbirds de Seattle ||LHOu ||45 ||0 ||4 ||4 ||61 ||11 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
| 2007-2008 ||Thunderbirds de Seattle ||LHOu ||71 ||7 ||24 ||31 ||107 ||12 ||1 ||2 ||3 ||12
|-
| 2008-2009 ||Thunderbirds de Seattle ||LHOu ||70 ||7 ||14 ||21 ||143 ||5 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
| 2009-2010 ||Thunderbirds de Seattle ||LHOu ||39 ||13 ||9 ||22 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Blades de Saskatoon ||LHOu ||30 ||3 ||10 ||13 ||25 ||7 ||1 ||1 ||2 ||17
|-
| 2010-2011 ||Blades de Saskatoon ||LHOu ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Cougars de Prince George ||LHOu ||66 ||15 ||48 ||63 ||128 ||4 ||3 ||4 ||7 ||4
|-
| 2010-2011 ||Sharks de Worcester ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Sharks de Worcester || LAH || 65|| 8|| 13|| 21|| 89|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Sharks de Worcester || LAH || 50|| 4|| 17|| 21|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Sharks de Worcester || LAH || 41 || 5 || 12 || 17 || 66 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Flames de l'Adirondack || LAH || 38 || 6 || 13 || 19 || 68 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Pirates de Portland || LAH || 62 || 8 || 5 || 13 || 138 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 68 || 6|| 17|| 23||147 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Bruins de Providence||LAH ||30 ||1 ||7 ||8 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Straubing Tigers || DEL  || 46 ||0 ||11 ||11 ||173 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
| 2019-2020 || Ice Tigers de Nuremberg || DEL || 47|| 10||20 ||30 ||75 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 33 || 6 || 6 || 12 || 34 || 3 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
| 2021-2022|| Iserlohn Roosters || DEL || 43 || 10 || 13 || 23 || 60 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance à Hayward (Californie)
Naissance en novembre 1990
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Cougars de Prince George
Joueur des Sharks de Worcester
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Flames de l'Adirondack
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur des Iserlohn Roosters